Svatý Kopeček či Svatý kopeček má více významů:

 Svatý Kopeček (Olomouc)
 Svatý Kopeček (rozhledna) – rozhledna v ZOO na Svatém Kopečku
 Svatý kopeček (báseň) – báseň Jiřího Wolkera
 Svatý kopeček (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u Mikulova
 Svatý kopeček u Kadaně – přírodní památka v okrese Chomutov
 Svatý kopec – vrch s rozhlednou nad Kadaní